Сольньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на захід від Парижа, 100 км на північний захід від Орлеана, 28 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 236 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 685,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сольньєр на сайті французького Національного інституту географії
 Сольньєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сольньєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сольньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сольньєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар